Die Gezeichneten steht für:

 Die Gezeichneten (Roman), einen Roman von Aage Madelung aus dem Jahr 1912
 Die Gezeichneten (Oper), eine Oper von Franz Schreker aus dem Jahr 1918
 Die Gezeichneten (1922), einen deutschen Film von Carl Theodor Dreyer aus dem Jahr 1922
 Die Gezeichneten (1948) (The Search), einen amerikanisch-schweizerischen Film von Fred Zinnemann aus dem Jahr 1948